Амола има више значења:

 Амола
 Амола, Сан Исидро Амола (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Амола (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику